

Кишла () — село у Кантемірському районі.
 Кишла () — село у Теленештському районі.